Seis steht für
 eine Ortschaft in Südtirol (Italien), siehe Seis am Schlern
 Tanzmusik aus Puerto Rico, siehe Seis (Musik)
 einen Ortsteil der Gemeinde Lutzhorn in Schleswig-Holstein, Deutschland

SEIS steht für
 ein EU-Projekt zum besseren Austausch von Umweltinformationen, siehe Shared Environmental Information System
 ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt zur Untersuchung der Verwendung des Internet Protokolls (IP) als gemeinsame Vernetzungstechnologie für Steuergeräte im Kraftfahrzeug, siehe Sicherheit in eingebetteten IP-basierten Systemen
  ein computergestütztes Selbstevaluationsinstrument für Schulen, siehe Selbstevaluation in Schulen
 ein britisches Wirtschaftförderungsprogramm, siehe: Seed Enterprise Investment Scheme
 Seismometer an Bord der InSight-Mission (Seismic Experiment for Interior Structure), siehe InSight#Nutzlast und Instrumente

Siehe auch
 Seiß
 Sais